Electronics steht für:

 englisch für Elektronik
 Elektronische Musikinstrumente
 Electronics International, amerikanisches Magazin der Elektronikindustrie

Siehe auch:

 Elektronik (Begriffsklärung)